Slalom konkurrencen for damer under vinter-OL 2018 i Pyeongchang, i Sydkorea bliver afholdt den 14. februar 2018 med første gennemløb kl. 10:15 (lokal tid) og andet gennemløb kl. 13:45 (lokal tid) på Yongpyong Alpine Centre.

Konkurrencen 
Skiløberne sendes af sted enkeltvis med to gennemløb og de tre der passerer målstregen i den samlede hurtigste tid tildeles medaljerne.

Resultat

Medaljeoversigt

Referencer

Eksterne Henvisninger 
 Alpint skiløb  på pyeongchang2018.com
 Det internationale skiforbund på fis-ski.com

Slalom - Damer